Sergio Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Sergio Rodríguez (Fußballspieler) (Sergio Gonzalo Rodríguez Budes; * 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Sergio Rodríguez (Basketballspieler) (Sergio Rodríguez Gómez; * 1986), spanischer Basketballspieler
 Sergio Rodríguez Martínez (* 1978), spanischer Fußballspieler
 Sergio Rodríguez Muñóz (* 1985), mexikanischer Fußballspieler 
 Sergio Rodríguez Sánchez (* 1990), spanischer Fußballspieler 
 Sergio Rodríguez Viera (1928–1986), uruguayischer Fußballspieler und -trainer